Staudinger steht für:

 Staudinger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Staudinger (Gesetzeskommentar), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (benannt nach Julius von Staudinger)
 Kraftwerk Staudinger in Großkrotzenburg, Hessen
 Staudinger-Reaktion, Namensreaktion der organischen Chemie
 Hermann-Staudinger-Preis, Wissenschaftspreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker
 Viskosimetrie #Staudinger-Index, Grenzviskosität